Dunford ist der Familienname folgender Personen:

 David Dunford (* 1988), kenianischer Schwimmer
 Jason Dunford (* 1986), kenianischer Schwimmer
 Joseph F. Dunford (* 1955), US-amerikanischer General der Marines, Kommandeur der ISAF und der US-Streitkräfte in Afghanistan
 Moe Dunford (* 1987), irischer Schauspieler 
 Nelson Dunford (1906–1986), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Dunford (* 1988), französischer Lautenist

Dunford bezeichnet folgende geographische Orte:
 Dunford (South Yorkshire), eine Gemeinde in South Yorkshire